Église du Christ peut désigner:

 Église du Christ (Riga)
 Église du Christ de Napoleonville
 Église du Christ, Scientiste

Voir aussi